Хворостянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Хворостянское сельское поселение — входит в Добринский район

Орловская область
 Хворостянское сельское поселение — входит в Новосильский район